Golpe de Estado, uma mudança de governo súbita
Ou ainda:
 Golpe de Estado (banda do Brasil)
 Golpe de Estado (álbum) - álbum de estreia da banda
 Golpe de Estado (banda de Portugal)

Desambiguação